Ernst Fiala (Josef Herbert Ernst Fiala)
 Jean-Pierre Fiala
 3695 Fiala

Desambiguações de sobrenomes